Чайка (Чайкино, ) — село в Уинском районе Пермского края, расположено на р. Ирень, левом притоке р. Сылва, впадающей в р. Чусовая, центр Чайкинского сельского поселения.

Сельскохозяйственное предприятие — ООО «Чайка», отделение почтовой связи. Фельдшерско-акушерский пункт, средняя школа (в ней работает музей истории школы, создан в 1993 г.), детсад, Дом культуры, библиотека. Археологический памятник — селище Чайка (VII—X вв., неволинская культура).

Население 

 813 чел. (2002)
 957 чел. (1926)
 449 чел. (1869)
 36 муж. (1747)

История 

Населенный пункт известен с 1636 г. как татарская д. Карамыш. Другие названия — Старое Курамышево (1679 г.) и Чайкина (1704 г.).

Название села — антропоним по имени ясачного татарина Чейки Кучюкова, его сыновья Толбай и Темамбек Чайкины упоминаются как жители села в 1704 г.

Из переписи 1679 г. известно, что в д. Старое Курамышево проживал Русайко Кучюков, а с 1678 г. его брат Чейка Кучюков с двумя сыновьями. Еще один их брат — Кураско Кучюков — проживал в деревне Медянка вместе с оброчными вотяками (удмуртами). Помимо д. Старого Курамышево имелась и д. Телес, Курамышево тоже (ныне Мерекаи Ординского района).

В 1929 г. здесь возник колхоз «Красная Чайка», просуществовавший до 26 января 1959 г. В феврале 1983 г. создана сельхозартель «Чайка».

Село — родина Лутфуллы Сибагатуллина (1912—1978), Героя Советского Союза (1943 г.).

Ссылки 
 Шумилов, Е.Н. Глазами историка / Из истории Уинского района

Населённые пункты Уинского района